Timm ist ein deutscher Vor- und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Timm ist ein Patronym.

Namensträger

Vorname 
 Timm Albers (* 1974), deutscher Erziehungswissenschaftler und Bildungsforscher
 Timm Beichelt (* 1968), deutscher Professor für Europa-Studien
 Timm Borah, Pseudonym von Paul Zech (1881–1946), deutscher Schriftsteller
 Timm Busche (* 1976), deutscher Radiomacher
 Timm Elstner (* 1942), erster Vorname von Frank Elstner, deutscher und österreichischer Radio- und Fernsehmoderator
 Timm Golley (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Timm Gudehus (* 1939), deutscher Manager, Wissenschaftler, Berater und Autor
 Timm Herzbruch (* 1997), deutscher Hockeyspieler
 Timm Kern (* 1972), deutscher Politiker
 Timm Klose (* 1988), Schweizer Fußballspieler
 Timm Klotzek (* 1973), deutscher Journalist
 Timm Koch (* 1968), deutscher Schriftsteller, Filmemacher und Fotograf
 Timm Kregel (* 1957), deutscher bildender Künstler
 Timm Kröger (1844–1918), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Timm Kruse (* 1970), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Timm Kunstreich (* 1944), deutscher Sozialarbeitswissenschaftler
 Timm Moritz Marquardt (* 2002), deutscher Musicaldarsteller
 Timm Rautert (* 1941), deutscher Fotograf und Hochschullehrer
 Timm-Marvin Schattling (* 1990), deutscher Schauspieler
 Timm Schneider (* 1988), deutscher Handballspieler
 Timm Thaler, fiktive Hauptfigur des Romans Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen
 Timm Ulrichs (* 1940), deutscher Künstler
 Timm Wilke (* 1988),  deutscher Chemiedidaktiker und Hochschullehrer
 Timm Zumbrägel (* 1978), bekannt als Snaga, deutscher Rapper

Familienname 
 Albrecht Timm (1915–1981), deutscher Historiker
 Andreas Timm (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Andreas Timm-Giel, deutscher Nachrichtentechniker
 Angelika Timm (Angelika Heyn; * 1949), deutsche Historikerin, Nahostwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Bernd Timm, deutscher Handballspieler
 Bernhard Timm (1909–1992), deutscher Industriemanager
 Brent Timm, US-amerikanischer Basketballspieler
 Bruce Timm (* 1961), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Bruno Timm (1902–1972), deutscher Kameramann
 Bruno Timm (Politiker) (1940–1994), deutscher Politiker (CDU)
 Carola Timm (* 1969), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Christian Timm (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Curt Timm (1926–2015), deutscher Schauspieler, Sprecher und Intendant
 David Timm (* 1969), deutscher Pianist, Organist und Chorleiter
 Elisabeth Timm (* 1969), deutsche Volkskundlerin
 Emil Timm (1876–1947), deutscher Politiker
 Erich Timm (1884–nach 1942), deutscher Politiker (DNVP, NSDAP)
 Erika Timm (* 1934), deutsche Germanistin
 Ernst Timm (Fußballspieler) (* 1907), deutscher Fußballspieler
 Ernst Timm (1926–2005), deutscher Politiker (SED), MdV
 Fred Timm (* 1968), deutscher Liedermacher
 Friedrich Timm (1895–1985), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Georg Wilhelm Timm (1820–1895), deutschbaltischer Maler
 Gottfried Timm (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Timm (1893–1974), deutscher Autor, Verleger und Geldreformer

 Hein Timm (1908–1985), deutscher Volkssänger
 Heinrich Timm (1885–1917), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Helga Timm (1924–2014), deutsche Politikerin (SPD)
 Helmut Timm (1948–2015), deutscher FDJ- und SED-Funktionär
 Henry Christian Timm (1811–1892), US-amerikanischer Pianist und Dirigent
 Herbert Timm (1911–1987), deutscher Finanzwissenschaftler
 Hermann Timm (* 1938), deutscher evangelischer Theologe
 Hilde Kähler-Timm (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Holger Timm (* 1957), deutscher Unternehmer
 Ingo Timm (* 1973), deutscher Informatiker

 Johannes Timm (1866–1945), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Johannes-Peter Timm (* 1942), deutscher Sprachwissenschaftler und Fremdsprachendidaktiker
 Jonas Timm (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 Jørgen Timm (* 1949), dänischer Radrennfahrer
 Jürgen Timm (* 1936), deutscher Politiker (FDP)
 Jürgen Timm (Rektor) (* 1941), deutscher Hochschullehrer
 Jürnjakob Timm (* 1949), deutscher Cellist
 Katerina Timm (* 1952), deutsche Autorin
 Mads Timm (* 1984), dänischer Fußballspieler
 Marcel Timm (* 1998), deutscher Handballspieler
 Marianne Timm (1913–1993), deutsche Theologin und Religionspädagogin
 Max Timm (1898–nach 1964), deutscher Verwaltungsbeamter

 Nicole Timm (* 1973), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin und Szenografin
 Nikolaus Timm (1950–1994), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Patrick Timm (* 1979), deutscher Künstler
 Paul-Joachim Timm (* 1990), deutscher Jurist und Politiker (AfD)
 Peter Timm (* 1950), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Reinhold Timm († 1639), dänischer Maler
 Reinhold W. Timm (1931–2001), deutscher Schauspieler und Maler 
 Richard Timm (1892–1983), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln
 Roseli Timm (* 1962), brasilianische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Robert M. Timm (* 1949), US-amerikanischer Zoologe
 Rudolf Timm (1901–1934), deutscher politischer Funktionär (KPD) und NS-Opfer
 Rudolph Timm (1859–1936), deutscher Zoologe und Lehrer 
 Stefan Timm (* 1944), deutscher Theologe
 Thomas Timm, deutscher Basketballspieler
 Tobias Timm (* 1975), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Udo Timm (1941–2011), deutscher Politiker (DA, CDU)
 Ulrich Timm (* 1962), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Uwe Timm (Publizist) (1932–2014), deutscher Anarchist und Autor
 Uwe Timm (* 1940), deutscher Schriftsteller
 Werner Timm (1927–1999), deutscher Kunsthistoriker
 Willy Timm (1931–1999), deutscher Archivar
 Wolfram Timm (* 1949), deutscher Jurist

Siehe auch 
 TIMM (Television, Internet, Media for Men), früherer deutschsprachiger Fernsehsender
 Thimm
 Tim, männlicher Vorname
 TIM
 Timm Thaler, Roman- und Filmfigur

Weblinks 
 Timm bei namenforschung.net

Vorname
Familienname
Deutscher Personenname
Patronym